A Eredivisie de 1972–73 foi a 17ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1972-73 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1972–73
1972 no futebol
1973 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1972
Desporto nos Países Baixos em 1973